Доли́нин  — русская фамилия; женская форма Доли́нина.

Известные носители 
 
 
 Долинин, Анатолий Владимирович (1933—2008) — советский и российский авиаконструктор.
 Долинин, Аркадий Семёнович (настоящая фамилия Искоз; 1880 или 1883—1968) — русский и советский литературовед и критик, педагог.
 Долинин, Валентин Алексеевич (1919—2005) — советский учёный-медик, хирург, генерал-лейтенант, доктор медицинских наук, профессор.
 Долинин, Валерий Алексеевич (1953—2021) — советский гребец, заслуженный мастер спорта.
  (род. 1946) — политический заключённый в СССР, российский историк и писатель.
 Долинин, Герман Васильевич (род. 1939) — советский и российский машиностроитель, лауреат Государственной премии России в области науки и техники (1994).
 Долинин, Григорий Иванович (1875—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Долинин, Дмитрий Алексеевич (Искоз-Долинин; род. 1938) — советский и российский кинооператор, режиссёр и сценарист, фотограф, актёр, педагог, внук А. С. Долинина.
 Долинин, Евгений Иванович (настоящая фамилия Шеин; 1873—1918) — русский оперный певец (тенор).
 Долинин, Евгений Николаевич (1963) — советский и белорусский самбист и дзюдоист.
 Долинин, Константин Аркадьевич (Искоз-Долинин; 1928—2009) — советский и российский лингвист, педагог, сын А. С. Долинина.
 Долинин, Николай Петрович (1906—1968) — советский историк
 Долинин, Фёдор Капитонович (около 1856 — ?) — русский революционер, участник сербско-турецкой войны.

Составные фамилии 
 Искоз-Долинин, Алексей Аркадьевич (1915—1980) — советский экономикогеограф, сын А. С. Долинина.

Долинина

См. также 
 Долинино — посёлок в Черняховском районе Калининградской области России
 Долин
 Долинов